Дымино — село в Кировоградской области:
 Дымино — село в Маловисковском районе Кировоградской области Украины.
 Дымино — село в Новоукраинском районе Кировоградской области Украины.